Высшая лига 2011 () — 91-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Шемрок Роверс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

2011
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2011 году